Robert Downey sr. (1936), Amerikaans acteur en filmmaker.
 Robert Downey jr. (1965), Amerikaans acteur, zoon van.